Pery oder Péry ist der Familienname folgender Personen:

 André Péry (1921–2008), Schweizer Pfarrer und Schriftsteller
 Antonius Pery (1644–1683), Schweizer Steinmetzmeister und Bildhauer
 Johannes Pery (1670–1705), österreichischer Steinmetzmeister und Bildhauer

Siehe auch:
 Peiry
 Peri
 Perry
 Péry, Gemeinde im Kanton Bern